Güldenpenning ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Güldenpenning (1854–1896), deutscher Philologe und Gymnasiallehrer
 Reinhold Güldenpenning (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Stephan Güldenpenning (* vor 1983), deutscher Moderator und Sänger